

Anni
55 – anno del I secolo d.C.
55 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
55 – numero naturale